Pula, grad u Hrvatskoj
 Pula (Sardinija), grad na Sardiniji u Italiji